

Geografia

Germania 
 Offenbach am Main – città dell'Assia
 Offenbach an der Queich – comune della Renania-Palatinato
 Offenbach-Hundheim – comune della Renania-Palatinato

Persone 
 Jacques Offenbach (1819-1880) – compositore tedesco naturalizzato francese.